Friman est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1933), poétesse américaine
 (née en 1972), chanteur suédoise
Jaakko Friman (1904-1987), patineur de vitesse finlandais
 (né en 1951), musicien finlandais
Niklas Friman (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace
Oskari Friman (1893-1933), lutteur gréco-romain finlandais
 (né en 1980), compositeur et guitariste finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme